Мандинка (мандинго) — язык народности мандинка. Распространен в Мали, Сенегале, Гамбии, Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее-Бисау и Чаде. Основной язык Гамбии. Принадлежит к группе мандин языков манде и довольно похож на бамбара и манинка (малинке). Является тональным языком (имеются два тона — высокий и низкий).

Мандинка принадлежит к группе манден семьи манде нигеро-конголезской макросемьи языков.

Письменность 

Широко распространены два варианта письменности: на основе латиницы и арабского алфавита. Латиница является официальным письмом, однако арабская письменность старше и более распространена. Кроме того, в северо-восточной Гвинее и приграничных общинах Кот-д’Ивуара и Мали часто используется изобретенная в 1949 году письменность Нко, применяющаяся для всех языков манде.

В латинице c соответствует , ŋ , и ñ . Буквы v, x, z, и q не используются. Гласные буквы такие же как в испанском и итальянском, и удваиваются для обозначения долготы или различения одинаково звучащих слов.

Арабский алфавит применяется без дополнений (кроме редко использующегося дополнительного гласного знака для e), но некоторые буквы произносятся иначе, чем в арабском языке.

Соответствие между арабскими и латинскими согласными приведено ниже:

Выделенные курсивом буквы как правило используются в заимствованиях. ه (h) может обозначать гортанную смычку и не отмечается в латинском алфавите. Латинская буква ŋ часто отмечается в арабице с помощью гласных букв (см. ниже).

Соответствия между гласными показаны в таблице (диакритические знаки для гласных в арабском алфавите пишутся под и над буквой).

Маленькая арабская цифра 2 (۲) может использоваться для обозначения удвоения, а хамза может использоваться для более точного обозначения гортанной смычки.

См. также 
 Языки манден

Литература 
 Rowlands E. C. A grammar of Gambian Mandinka. L., 1959;
 
 Creissels, Denis, with Sidia Jatta and Kalifa Jobarteh. Eléments de grammaire de la langue mandinka. (Publications de l’Université des Langues et Lettres Grenoble, [23]). Grenoble, 1983;
 Выдрин В. Ф. О ста­ро­ман­динг­ском пись­ме (ман­дин­ка, ба­ма­на, су­су) // Аф­ри­кан­ский эт­но­гра­фи­че­ский сбор­ник. Л., 1991. Вып. 15.

Словари
 Creissels D., Jatta S., Jobarteh K. Le­xique Mandinka-Français // Mandenkan. 1982. № 3;
 Ashrif M., Sidibe B. English-Man­dinka dictionary. Banjul, 1984;
 Mandinka-En­glish dictionary. 2nd ed. Banjul, 1995.

Ссылки 

 Сведения о волоф и мандинка, включая грамматику и словарь
 Электронные книги на мандинка в формате PDF
 Denis Creissels. Lexique mandinka-français (version provisoire)
 Vydrine, Valentin. Sur l'écriture mandingue et mandé en caractères arabes (mandinka, bambara, soussou, mogofin). Mandenkan 33, Printemps 1998.

Языки Буркина-Фасо
Языки Гамбии
Языки Гвинеи
Языки Гвинеи-Бисау
Языки Либерии
Языки Мали
Языки Сенегала
Языки Сьерра-Леоне
Языки Чада
Языки манде
Языки Кот-д’Ивуара